Letgallen (landstreek), een historische landstreek in Letland
Letgallen (volk), de Baltische stam waarnaar de landstreek genoemd is